Miho Fukumoto – calciatrice giapponese
 Nobuyuki Fukumoto – fumettista giapponese
 Seizō Fukumoto, pseudonimo di Seizō Hashimoto – attore giapponese
 Yōhei Fukumoto – calciatore giapponese